Lusignan János (1259–1285), II. János néven jeruzsálemi és I. János néven ciprusi király, III. Hugó jeruzsálemi és ciprusi király fia
Lusignan János örményországi régens (1306/7–1343), Lusignan Amalrik ciprusi kormányzó és Szaven-Pahlavuni Izabella örmény királyi hercegnő fia
Lusignan János ciprusi régens (1329/30–1375), IV. Hugó ciprusi király fia
Lusignan János ciprusi királyi herceg (1386 után–1406/13), Lusignan Margit ciprusi királyi hercegnő és Lusignan Jakab ciprusi királyi herceg, címzetes tripli gróf fiaként I. Péter ciprusi király anyai unokája
Lusignan János (1418–1458), II. János néven Ciprus királya, I. Janus ciprusi király fia